Weibrecht ist der Name von

 Andrew Weibrecht (* 1986), US-amerikanischer Skirennläufer
 Hans Weibrecht (1911–1945), deutscher SS-Führer

Siehe auch:
 Weiprecht